Director General de Finances (del nom en anglès Chief Financial Officer), màxim responsable de l'àrea de finançament d'una empresa
 Collateralized fund obligation, valor financer similar a l'obligació de deute garantida